Grapa puede referirse a:

 el corchete metálico que se clava para unir o grapa; o
 el nombre común de la planta Rubia peregrina.
 el aguardiente de orujo conocido como Grappa.